Sarobi Dam är en dammbyggnad i Afghanistan.   Den ligger i provinsen Kabul, i den nordöstra delen av landet,  kilometer öster om huvudstaden Kabul. Sarobi Dam ligger  meter över havet.

Terrängen runt Sarobi Dam är huvudsakligen kuperad, men åt sydost är den bergig. Sarobi Dam ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer söder om Sarobi Dam. Runt Sarobi Dam är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer..

Trakten runt Sarobi Dam består i huvudsak av gräsmarker.  I trakten råder ett kallt ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juni, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är mars, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Byggnadsverk i Kabul (provins)